Ћопић (Гајица: Ćopić) је српско презиме. Може се односи на:

 Бранко Ћопић (1915–1984), српски и југословенски књижевник
 Владимир Ћопић (1891–1939), југословенски револуционар и политичар

Референце 

Српска презимена